Shriver ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Shriver (* 1987), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Eunice Kennedy-Shriver (1921–2009), US-amerikanische Aktivistin für Behinderte
 Garner E. Shriver (1912–1998), US-amerikanischer Politiker
 Lionel Shriver (* 1957), US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Loren Shriver (* 1944), US-amerikanischer Astronaut
 Maria Shriver (* 1955), US-amerikanische Journalistin
 Matt Shriver (* 1980), US-amerikanischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Pam Shriver (* 1962), US-amerikanische Tennisspielerin
 Sargent Shriver (1915–2011), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Schrijver
 Schryver